Los Claxons (estilizado como CLXNS) es una banda mexicana de pop/rock, formado inicialmente en 2004 por Ignacio Llantada (voz, guitarra y piano), Mauricio Sánchez (voz y guitarra), Edgar "Cholo" Lozano (guitarra eléctrica), Pablo González Sarre (bajo y guitarra) y Cesareo Castillo (batería).

Historia 
Se formaron en Monterrey, México donde surgieron como artistas locales. Posteriormente, firmaron con la disquera Movic Records, lanzó su primer álbum Sin ganga en 2004, del cual tuvieron éxito con canciones como "Personajes" y "Mis Manos Necias".

Desde entonces, la banda ha ganado una gran exposición y popularidad en México, colaborando con artistas como Lucah, Kurt y Los Ángeles Azules y compartir escenario con Maroon 5. Han grabado más de 6 álbumes, incluido Un día de sol, el cual fue coproducido por la banda y Thom Russo. En octubre de 2015, Los Claxons lanzaron su sexto álbum Centro, sur y al otro lado, producido únicamente por ellos, que debutó en el puesto número 1 en iTunes México y EE. UU., Estuvo en la categoría Top 3 de ventas de CD en México y su sencillo " Hasta que vuelvas a verme "en la lista de los 5 mejores en la radio mexicana.

Hacia el 2018, presentaron su más reciente álbum Maldita felicidad. Asimismo, participaron junto a otros artistas en la producción de Los Ángeles Azules en sus discos De plaza en plaza'''' y Esto si es cumbia, y después con Grupo Cañaveral.

También compusieron canciones para la película Cantinflas junto a otros artistas notables como Enrique Bunbury, Aleks Syntek y La Santa Cecilia.

Discografía

Álbumes de estudio 

 2004: Sin ganga
 2007: En primera
 2010: Los Claxons
 2011: Camino a encontrarte
 2013: Un día de sol
 2015: Centro, sur y al otro lado
 2018: Maldita felicidad
 2022: Caminando en Fuego

Sencillos

Referencias

Enlaces externos 
 
 

Grupos de música de Monterrey
Grupos de música pop
Cantantes en español
Grupos de pop rock de México